Noventani – abitanti di Noventa Padovana
Noventani – abitanti di Noventa Vicentina
Noventani – abitanti di Noventa di Piave